Ondřej Němec (né le  à Třebíč en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il joue ses premiers matchs avec le HC Vsetín dans l'Extraliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2002 dans la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh en , en . Il remporte l'Extraliga 2009 avec le HC Karlovy Vary.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection senior. Il a participé à plusieurs éditions du championnat du monde.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| HC Vsetín|| Extraliga tchèque|| 44|| 5|| 3|| 8|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || SK Slavia Trebíc|| 1.liga|| 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 2002-2003|| HC Vsetín|| Extraliga tchèque|| 39|| 2|| 7|| 9|| 40|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003 || SK Slavia Trebíc|| 1.liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 6||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Vsetín|| Extraliga tchèque|| 42|| 2|| 4|| 6|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || SK Slavia Trebíc|| 1.liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| HC Vsetín|| Extraliga tchèque|| 48|| 6|| 9|| 15|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || SK Slavia Trebíc || 1.liga || 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 45|| 5|| 5|| 10|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 52|| 2|| 13|| 15|| 52|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 52|| 4|| 5|| 9|| 30|| 19|| 3|| 4|| 7|| 22
|-
| 2008-2009|| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 52|| 4|| 11|| 15|| 46|| 15|| 6|| 5|| 11|| 18
|-
| 2009-2010|| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 52|| 7|| 19|| 26|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets|| KHL|| 52|| 12|| 5|| 17|| 46|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets|| KHL || 44|| 2|| 9|| 11|| 30|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 52|| 6|| 16|| 22|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| HC Lev Prague || KHL || 51|| 3|| 16|| 19|| 55|| 22|| 3|| 7|| 10|| 36
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 35|| 3|| 8|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 19 || 2 || 4 || 6 || 12 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL ||55 ||8 ||9 ||17 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HC Kometa Brno || Extraliga tchèque || 50 || 7 || 17 || 24 || 28 || 12 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Kometa Brno || Extraliga tchèque ||42 || 5 || 5 || 10 || 12 || 14 || 0 || 4 || 4 || 12
|-
| 2018-2019 || HC Kometa Brno || Extraliga tchèque ||48 || 4 || 25 || 29 || 16 || 10 || 1 || 4 || 5 || 12
|-
| 2019-2020 || HC Kometa Brno || Extraliga tchèque ||50 || 4||18 ||22 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Kometa Brno || Extraliga tchèque || 27 || 0 || 6 || 6 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 12 || 0 || 1 || 1 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Zlín || Extraliga tchèque || 47|| 3|| 5|| 8|| 46|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Références

Naissance en avril 1984
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du Severstal Tcherepovets
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Lev Prague
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Třebíč
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HC Zlín
Naissance en Tchécoslovaquie